В единый день голосования 8 сентября 2019 года в Российской Федерации проходили выборные кампании различного уровня, включая дополнительные выборы депутатов Государственной думы, глав 19 субъектов федерации (16 прямых и 3 через голосование в парламенте) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ. В регионах, где губернаторы уйдут в отставку после 8 июня 2019 года, выборы пройдут в единый день голосования 2020 года.

Дополнительные выборы в Государственную думу VII созыва 
Необходимость дополнительных выборов в Госдуму 7-го созыва (2016—2021) была обусловлена следующими обстоятельствами.

10 августа 2018 года умер депутат Александр Коровников, избранный по Новгородскому избирательному округу.

23 сентября 2018 года депутат Госдумы от ЛДПР по Комсомольскому избирательному округу Сергей Фургал был избран губернатором Хабаровского края.

13 декабря 2018 года депутат Госдумы от Серовского одномандатного округа Сергей Бидонько сложил полномочия, чтобы 17 декабря 2018 года приступить к исполнению обязанностей вице-губернатора Свердловской области.

5 апреля 2019 года умер депутат Госдумы Николай Ковалёв, избранный по Орловскому избирательному округу.

Дополнительные выборы депутатов по вышеупомянутым округам состоялись в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Региональные выборы

Главы субъектов федерации

Прямые выборы

Голосование в парламенте

Парламенты субъектов федерации 

}}
Цвета партий на диаграммах результатов

Дополнительные выборы в парламенты субъектов федерации 
}}

Муниципальные выборы

Выборы в столицах субъектов федерации

Выборы глав столиц субъектов

Парламенты столиц субъектов 
}}
Цвета партий на диаграммах результатов

Дополнительные и повторные выборы в парламенты столиц субъектов 
}}

Другие муниципальные выборы 
В единый день голосования проведено около 6 тысяч выборов глав муниципальных образований и депутатов представительных органов местного самоуправления, а также в 7 субъектах РФ (Мордовия, Якутия, Чечня, Алтайский край, Забайкальский край, Белгородская область, Кировская область) — 50 местных референдумов.
}}
Цвета партий на диаграммах результатов

Карта

Общие результаты выборов

Примечания

Ссылки 
 Единый день голосования на сайте ЦИК РФ
 Госдума приняла пакет законов о цифровых избирательных участках